Вороты́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Воротынская улица — улица в Москве.
 Воротынская улица — улица в Нижнем Новгороде.